Pristiphora är ett släkte av steklar som beskrevs av Pierre André Latreille 1810. Pristiphora ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladsteklar
Pristiphora